Indonesië
 Tulis (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Tulis (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java